

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Według TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Zakłodzie – wieś w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Radecznica
 Zakłodzie – przysiółek wsi Błotno w woj. zachodniopomorskim, w pow. goleniowskim, w gminie Nowogard

Inne 
 meteoryt Zakłodzie – meteoryt kamienny typu achondryt znaleziony we wrześniu 1998 w okolicy wsi Zakłodzie